Romanovka (Altaj) - posjolok in de kraj Altaj
 Romanovka (Belgorod) - dorp in de oblast Belgorod
 Romanovka (Boerjatië) - dorp in de republiek Boerjatië
 Romanovka (Jaroslavl) - dorp in de oblast Jaroslavl
 Romanovka (Koergan) - dorp in de oblast Koergan
 Romanovka (district Dmitrijevski) - dorp in de oblast Koersk
 Romanovka (district Medvenski) - dorp in de oblast Koersk
 Romanovka (Primorje) - dorp in de kraj Primorje
 Romanovka (Rostov) - dorp in de oblast Rostov
 Romanovka (Toela) - dorp in de oblast Toela
 Romanovka (Tomsk) - dorp in de oblast Tomsk
 Romanovka (Tsjelabinsk) - dorp in de oblast Tsjelabinsk
 Romanovka (Voronezj) - posjolok in de oblast Voronezj
 Romanovka (vulkaan) - vulkaan van Kamtsjatka